Дымна:

 Дымна, Анна (род. 1951) — польская актриса театра и кино, литератор, радиоведущая.
 «Дымна Сумиш» — украинская альтернативная группа.